Yüksel ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „Steigerung“.

Namensträger

Vorname 

 Yüksel Alkan (1935–2000), türkischer Fußballspieler
 Yüksel Arslan (1933–2017), türkisch-französischer Künstler
 Yüksel Necdet Çoruh (1934–2012), türkischer Fußballspieler
 Yüksel Gündüz (* 1937), türkischer Fußballspieler
 Yüksel Özkasap (* 1945 oder 1952), deutsch-türkische Sängerin
 Yüksel Pazarkaya (* 1940), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Yüksel Şanlı (* 1973), türkischer Ringer
 Yüksel Sariyar (* 1979), türkisch-österreichischer Fußballspieler
 Yüksel Uğurlu (* 19**), türkischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Yüksel Yavuz (* 1964), kurdischstämmiger deutsch-türkischer Filmemacher
 Yüksel Yolcu (* 1966), deutsch-türkischer Theaterregisseur

Familienname 
 Adnan Yüksel (* 1962), türkischer Karambolagespieler
 Anıl Yüksel (* 1990), türkisch-niederländischer Tennisspieler
 Burcu Yüksel (* 1990), türkische Hochspringerin
 Çağlar Yüksel (* 1985), türkisch-zypriotischer Schauspieler
 Çağdaş Yüksel (* 1994), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent
 Celil Yüksel (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Ece Yüksel (* 1997), türkische Schauspielerin
 Edip Yüksel (* 1957), türkischer Autor
 Gülistan Yüksel (* 1962), türkisch-deutsche Politikerin (SPD)
 Levent Yüksel (* 1964), türkischer Musiker

 Saadet Yüksel (* 1983), türkische Juristin und Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Serdar Yüksel (* 1973), deutscher Politiker, Landtagsabgeordneter (SPD)
 Turgut Yüksel (* 1956), türkisch-deutscher Landtagsabgeordneter (SPD)
 Umutcan Yüksel (* 1992), türkischer Fußballtorhüter
 Ünal Yüksel (* 1969), deutscher Musikproduzent
 Zeynep Yüksel (* 1948), türkische Künstlerin

Unternehmen 
 Yüksel Holding, Bauunternehmen
 Yüksel Tohumculuk, Saatgutfirma

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname